PUCHAR EKSTRAKLASY 2007/2008
GRUPA D –

Tabela

Wyniki

Przypisy 

Puchar Ekstraklasy (2007/2008)